Экстендер:
 Экстендер — дополнительная оптическая система, устанавливаемая между корпусом фотоаппарата, кинокамеры или видеокамеры, и съёмочным объективом для увеличения его фокусного расстояния.
 Экстендер (видео и звук) — комплект из передатчика и приёмника, позволяющих передавать видео, часто — вместе со звуком, на различные расстояния.
 Экстендер — палка с держателем для ручки камня на конце, приспособление для бросания камня в кёрлинге на колясках.
 Экстендер — приспособление для увеличения полового члена.